Vlahovo est un toponyme qui peut désigner :
Vlahovo, un village de Serbie situé dans la municipalité de Svrljig, district de Nišava ;
Vlahovo, un village de Serbie situé dans la municipalité de Žitorađa, district de Toplica.